Indianapolis 500 1997 je bila enainosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26 in 27. maja 1997.

Rezultati 

1997 v športu
1997